Plaats in Indonesië
 Masangan (Bangil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Masangan (Bungah), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java